Underton kan avse:

 Underton som bildligt begrepp för något som endast antyds
 Underton (färg), färgen en målarfärg eller liknande ger vid riktigt tunn utstrykning på vit bakgrund
 Underton (musik), en musikteoretisk term